Dauphin kan avse:

Historia 
Dauphin – titel på Frankrikes tronarvinge åren 1350–1791

Geografi

Frankrike 

 Dauphin, Alpes-de-Haute-Provence, kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence, 
 Mont-Dauphin, kommun i departementet Hautes-Alpes, 
 Rue Dauphine – en gata i Saint-Germain-des-Prés i Paris

Kanada 

 Dauphin, Manitoba, ort,

Saint Lucia 

 Dauphin (kvarter),

USA 

 Dauphin County, ett county i Pennsylvania, 
 Dauphin, Pennsylvania, ort i Dauphin County,